

Geografia 
 Nuovo Mondo – uno dei nomi usati per indicare le Americhe
 Nuovo Mondo – frazione del comune italiano di Lunano

Cinema 
 Nuovo mondo (This Is Heaven) – film del 1929 diretto da Alfred Santell 
 Nuovomondo – film del 2006 diretto da Emanuele Crialese

Fumetti 
 Nuovo Mondo – luogo del manga e anime One Piece

Letteratura 
 Nuovo Mondo (Mundus Novus) - Opera di Amerigo Vespucci del 1503.

Pagine correlate 
 Il mondo nuovo (disambigua)
 Il nuovo mondo